Traquenards peut faire référence à :
 Traquenards, titre de l'édition française d'un roman de James Hadley Chase, publiée en 1950 ;
 Traquenards, un film dramatique français, réalisé par Jean-François Davy, sorti le  à Paris ;
 Traquenards, une série télévisée jeunesse franco-canadienne diffusée du  au  à la Télévision de Radio-Canada et sur FR3.